Хенрик I Пјаст (Глогов, 1163 - Кросно Оджањскје, 19. март 1238) је био кнез Шлеске од 1201. и кнез Кракова и тиме велики кнез целе Пољске. Био је син Болесалва Високог.

Надимак Хенрик Брадати добио је због тога, јер је на подстицање своје супруге Јадвиге, напустио живот у раскоши, пустио браду и носио вунену одећу. Отац му је оставио Шлезију. Био је регент малолетног Болеслава, али вршио је све владарске функције;

Ратовао је против Мазовије и Великопољске. За време негове владавине уведен је у оптицај нов новац, ојачао је утицај Светог римског царства у Пољској, а Малопољска је насељавана Немцима.

Породично стабло

Спољашње везе 

Умрли 1238.
Пјастови